

Rozgłośnie radiowe 
 Eska Nord – była prywatną stacją radiową o zasięgu lokalnym, z siedzibą w Sopocie
 Eska Rock – rozgłośnia radiowa działająca w ramach Grupy Radiowej Time
 Radio Eska – największa polska sieć rozgłośni radiowych
 Eska Trójmiasto – nazwa trójmiejskiej rozgłośni sieci Radia Eska
 Eska Starachowice – nazwa starachowickiej rozgłośni sieci Radia Eska
 Radio Eska Leszno – stacja radiowa należąca do sieci Radio Eska
 Radio Eska Łódź – stacja radiowa należąca do sieci Radio Eska
 Radio Eska Śląsk – stacja radiowa należąca do sieci Radio Eska
 Radio Eska Warszawa – stacja radiowa należąca do sieci Radio Eska
 Radio Eska Wrocław – stacja radiowa należąca do sieci Radio Eska

Pozostałe 
 Eska (właśc. Eska Mtungwazi) – brytyjska piosenkarka zimbabweńskiego pochodzenia
 Wydawnictwo Muzyczne Eska – wytwórnia płytowa
 Eska Live RMX – muzyczna audycja radiowa prezentowana w każdy piątek i sobotę na antenie Radia Eska
 Eska TV – polskojęzyczna stacja telewizyjna o charakterze muzycznym
 Eska Music Awards – nagrody przyznawane przez Radio Eska
 Eska – popularne określenie wyłącznika instalacyjnego
 Śląsk Eska Wrocław – siedemnastokrotny mistrz Polski w koszykówce mężczyzn
 eska – w kajakarstwie, forma nurtu rzeki
 Eska – marka czeskich rowerów produkowanych w fabryce Eska Cheb